Серге́й Никола́евич Кузнецо́в () — российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол (8 июня 2020).

Биография 
В 1976 году окончил МГИМО.

В 1976—1977 годах — референт Советского комитета солидарности стран Азии и Африки (СКССАА).

В 1977—1985 годах — сотрудник представительства СКССАА в Египте.

На дипломатической работе с 1985 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом.

В 1985—1987 годах — сотрудник Посольства СССР в Ливии.

В 1987—1991 годах — сотрудник Посольства СССР в Сирии.

В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД России.

В 1993—1997 годах — сотрудник Посольства СССР в Омане.

В 2000—2003 годах — сотрудник Посольства СССР в Кувейте.

В 2003—2004 годах — советник-посланник Посольства России в Объединённых Арабских Эмиратах.

В 2004—2007 годах — начальник отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

С 2007 по ноябрь 2015 года — Генеральный консул России в Джидде (Саудовская Аравия).

27 ноября 2015 года назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству.

4 апреля 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединённых Арабских Эмиратах.

Был женат, воспитал сына и дочь.

Владел английским, арабским и французским языками.

Скончался в январе 2021 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (3 марта 2010).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (10 февраля 2017).
 Чрезвычайный и полномочный посол (8 июня 2020).

Награды 
 Орден Мужества (18 мая 2021) — За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Примечания

Ссылки 
 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Джибути и Федеративной Республике Сомали по совместительству — МИД РФ.
 Сообщение МИД России «О кончине С.Н.Кузнецова»

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Джибути
Послы Российской Федерации в Сомали
Послы Российской Федерации в ОАЭ
Консулы России в Джидде